Truman (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Cinema:
 The Truman Show, pel·lícula estatunidenca de Peter Weir estrenada el 1998
 Truman (pel·lícula de 1995), telefilm estatunidenc de 1995 dirigit per Frank Pierson
 Truman (pel·lícula de 2015), pel·lícula catalana de 2015 dirigida per Cesc Gay
 Biografies:
 Bess Truman (Independence, Missouri, 1885 – 1982), esposa de Harry Truman i Primera Dama dels Estats Units (1945 - 1953)
 Harry Truman (Lamar, 1884 – Kansas City, 1972), polític estatunidenc, president dels EUA (1945 - 1953)
 Truman Capote, escriptor estatunidenc (1924 - 1984)
 Truman Michelson, lingüista i antropòleg estatunidenc (1879 - 1938)
 Truman Washington Dailey, amerindi de la tribu Otoe-Missouria (1898 - 1996)
 Miscel·lània: Doctrina Truman, política exterior estatunidenca que tenia el propòsit de contraatacar a l'expansió geopolítica soviètica durant la Guerra Freda